В этой статье перечислены составы национальных футбольных сборных на чемпионате Европы по футзалу 2016 в Егорьевске, который проходит с 23 по 28 мая 2016.

Группа A

Италия

Чехия

Израиль

Группа B

Россия

Франция

Норвегия

Группа C

Белоруссия

Казахстан

Факты 
 Сборная Италии — единственная сборная на ЧЕ-2016, игроки которой не играют в клубах своей страны.

Примечания

Ссылки 
 Составы команд на сайте futsal-amf.ru

Чемпионаты Европы по футзалу